1127 км, 1127-й киломе́тр — топоним России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1127 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Архангельская область). Код 290314.
 1127 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Удмуртская Республика). Код 274379.